Gerson Levi Mayén Villavicencio (ur. 9 lutego 1989 w Los Angeles) – salwadorski piłkarz amerykańskiego pochodzenia grający na pozycji pomocnika w klubie CD Águila.

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Salwadoru w piłce nożnej
Piłkarze Fort Lauderdale Strikers
Piłkarze CF Montréal
Piłkarze CD FAS
Piłkarze Santa Tecla FC
Piłkarze Cobán Imperial
Piłkarze CD Águila
Ludzie urodzeni w Los Angeles
Urodzeni w 1989